Министерство юстиции КНР является министерством китайского центрального правительства, которое отвечает за юридические вопросы. В круг обязанностей входят:

 Судебные процессы
 Разработка законодательства
 Разработка правовой базы
 Участие в национальных и международных договорах
 Судебное преследование
 Исполнение приговоров.

Министерство также обеспечивает поддержание и улучшение системы закона, справедливости и национальной безопасности Китая.

Администрация 
Исполнительный глава министерства — министр юстиции. Эта позиция соответствует генеральному прокурору в других странах.

Организационная структура 
 Центр правовой помощи Министерства юстиции
 Институт Министерства юстиции по предупреждению преступности
 Судебный научно-исследовательский институт Министерства юстиции
 Институт судебной экспертизы Министерства юстиции
 Центральный Колледж сотрудников судебных органов
 Институт судебной администрации
 Издательство Legal Daily
 Правовое издательство
 Всекитайская Ассоциация юристов
 Китайская общественная ассоциация нотариусов
 Китайское сообщество тюрем
 Всекитайская Народная посредническая ассоциация
 Китайский Фонд правовой помощи
 Международный правовой центр сотрудничества

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Государственное устройство Китая
Министерства юстиции
Министерства Китайской Народной Республики